Mungo steht für:

 Mungo, ein Raubtier aus der Familie der Mangusten
 Mungo (Heiliger) (518–612), erster Bischof von Glasgow
 Mungo (Schiff), Schiff des Kaiserlichen Gouvernements der deutschen Kolonie Kamerun
 ESK Mungo, Mehrzweckfahrzeug der Bundeswehr

Geografie:
 Mungo (Angola), Stadt und Landkreis in Angola
 Mungo (Fluss) in Kamerun

Siehe auch:
 Der Mungo, deutscher Kurzfilm (2006)
 Lake Mungo, ausgetrockneter See in New South Wales, Australien
 Mungbohne (auch Mungobohne), eine Gemüsepflanze